Памятка — название населённых пунктов в России:

 Памятка — железнодорожный разъезд в Аркадакском районе Саратовской области.
 Памятка — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Памятка — посёлок в Романовском районе Саратовской области.